Gilmer County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Gilmer County (Georgia)
Gilmer County (West Virginia)